Petrovca se poate referi la:

În 
 Petrovca, Anenii Noi
 Petrovca, Sîngerei

În 
 Petrovca, Codâma
 Comuna Petrovca, Codâma

Vezi și
Petrovka
Petrivka

Localități omonime din Republica Moldova